Konjok-Gorbunok kan henvise til

 Konjok-Gorbunok (film fra 1947), en sovjetisk animationsfilm
 Konjok-Gorbunok (film fra 2021), en russisk spillefilm